Mitterbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Mitterbauer (* 1944), österreichischer Sportwissenschaftler
Leopold Mitterbauer (1912–1971), österreichischer nationalsozialistischer Reichstagsabgeordneter
 Manfred Mitterbauer (* 1941), General i. R. des Bundesheeres
 Maria-Theresia Niss-Mitterbauer (* 1977), österreichische Unternehmerin und Politikerin (ÖVP), siehe Therese Niss
 Peter Mitterbauer (* 1942), österreichischer Industrieller 
 Sepp Mitterbauer (1946–2015), österreichischer Trompeter und Pianist